8-й выпуск Париж – Люксембург — шоссейной многодневной велогонки по маршруту между Францией и Люксембургом. Гонка проводилась с 10 по 13 августа 1970 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Эрик Де Вламинк.

Участники 
Принять участие в гонке были приглашены 15 велокоманд. Каждая команда могла состоять не более чем из 7 велогонщиков. На старт гонки вышел 101 гонщик. До финиша соревнования в Люксембурге доехали 65 гонщиков.

Маршрут 
Маршрут традиционно связал столицы двух соседних стран. Старт состоялся в пригороде Парижа — Севране, а финиш в Люксембурге. Гонка состояла из 5 этапов, общей протяженностью 902 километра. Часть маршрута проходила по территории Нидерландов и ФРГ.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2a

Этап 2b

Этап 3

Этап 4

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт 
Париж – Люксембург 1970 на FirstCycling

1970 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1970 году
Спорт в Люксембурге в 1970 году
Спорт в Нидерландах в 1970 году
Спорт в Германии в 1970 году
Август 1970 года